Георги Стоянов може да се отнася за:

 Георги Стоянов (1869 – 1954) – български артист;
 Георги Стоянов (1872 – 1912) – български математик и преподавател, доцент;
 Георги Стоянов (1874 – 1917) – български поет, писател, учител и общественик;
 Георги Казепов – български революционер, мелнишки околийски войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация;
 Георги Стоянов, български революционер, четник на Стефан Караджа и Хаджи Димитър от Пазарджик;
 Георги Стоянов (1915 – 1951) – български революционер, горянин;
 Георги Стоянов (? – 1903), български революционер, деец на ВМОРО от Крушево;
 Георги Стоянов, български духовник и революционер, деец на ВМОРО от Аврен;
 Георги Стоянов-Бигор (1924 – 2014) – български кинокритик, сценарист и режисьор;
 Георги Стоянов (Георги Стоянов Георгиев) (1934 – 1995) – български актьор;
 Георги Стоянов (р. 1931) – български белетрист;
 Георги Стоянов-Мрамор (р. 1936) – български режисьор, сценарист и актьор;
 Георги Стоянов – министър на земеделието (р. 1946);
 Георги Стоянов – актьор, по-известен с озвучаването на филми и сериали (р. 1966);
 Георги Стоянов – кмет на Горна Джумая 1944 – 1945.
 Георги Стоянов (1993) – български вратар
 Георги Стоянов-Бръснаря - български футболист на ФК Берое

Вижте също 
 Стоянов